Le commerce peut désigner différentes notions :

En général 
 un rapport humain entre deux personnes :
le commerce désigne — sur un plan intellectuel ou amical — l'entretien, la relation entre personnes (cf. l'expression : « Cette personne est d'un commerce agréable… ») ;
le rapport charnel entre deux personnes, et  désigne la prostitution.

En économie 
 l'activité d'échange ou transaction, portant sur la cession d'un bien, d'un service, d'un droit — généralement réalisée dans un but lucratif — entre un vendeur et un acheteur.
 l'organisation matérielle entourant cette relation d'échange et destinée à la favoriser.

La notion de commerce renvoie à des concepts distincts :
selon l'objet de la transaction :
commerce alimentaire, commerce de fruits et légumes, commerce des épices ;
commerce de quincaillerie, de droguerie, commerce de l'horlogerie suisse ;
commerce de prêt-à-porter, de mercerie, commerce de la fourrure ;
commerce de matières premières, commerce de céréales ou de bétail ;
commerce (immobilier) ;
commerce d'organes, commerce des cadavres, commerce biologique ;
commerce d'armes ;
commerce d'esclaves ;
etc. 

selon les modalités de mise en œuvre :
commerce B to B, commerce intra et inter industriel ;
commerce international, commerce extérieur, commerce intérieur ou commerce de proximité ;
commerce de détail, commerce de gros, commerce en gros ;
commerce électronique, commerce en ligne, vente à distance, commerce sans fil, commerce mobile ;
commerce maritime, commerce fluvial ;
commerce équitable, commerce éthique, commerce solidaire, commerce transparent ;
etc.

selon le lieu où il s'exerce :
 voir article Point de vente
commerce transsaharien
commerce breton
commerce à La Réunion

selon les formes juridiques par lesquelles il est pratiqué :
commerce indépendant, commerce associé, commerce intégré ;
commerce interlope, commerce illégal.
en référence à des faits ou situation historiques :
commerce des indulgences ; 
commerce triangulaire, commerce triangulaire en Nouvelle-France ;
commerce des esclaves ;
etc.

Institutions 
Bourse de commerce
Chambre de commerce
Tribunal de commerce (France)

Toponymie 

 Commerce, une ville située dans le comté de Los Angeles, en Californie.
 Commerce, une gare située dans cette ville.
 Commerce, ville du comté de Jackson en Géorgie.
 Commerce, une des premières colonies française dans le Missouri au .
 Commerce, un township du comté d'Oakland au Michigan.
 Commerce, une ville située dans le comté d'Ottawa, dans l'Oklahoma.
 Commerce, une ville située dans le comté de Hunt, dans le Texas.

 Commerce, une rivière normande, dans le département de la Seine-Maritime.

Odonymie

Nantes 
 La place du Commerce est l'une des principales places du centre-ville de Nantes, et fut le point névralgique du premier réseau de transport en commun.
 Commerce est une station de tramway située à proximité de cette place, et constituant le plus important pôle d'échanges des transports en commun de l'agglomération nantaise.

Paris 
 La rue du Commerce est une rue du  arrondissement de Paris.
 Commerce est une station de la ligne 8 du métro de Paris, qui tire son nom de cette rue.

Publications imprimées 
 Commerce, une revue littéraire française.
 Commerce, une revue commerciale québécoise.

Voir aussi 
 
Homonymie de toponyme